Tóth József
 Tóth József (1763–1829) katolikus esperes-plébános
 Tóth József (1786–1864) győri kanonok
 Tóth József (1820–1907) városbíró
 Tóth József (1823–1870) színész
 Tóth József (1823–1908) matematika-, magyar- és némettanár
 Tóth József (1826–1860) főgimnáziumi tanár
 Tóth József (1839–1912) tanfelügyelő
 Tóth József (1851–1903) ügyvéd, író, lapszerkesztő, takarékpénztári igazgató
 Tóth József (1863–1936) apátkanonok, nagyprépost
 Tóth József (1869–1924) hitszónok, szentszéki tanácsos, költő
 Tóth József (1913–1983) népművész, fafaragó
 Tóth József (1915–2005) kolozsvári közgazdasági professzor, Világ Igaza
 Tóth József (1916–1935) szobrász
 Tóth József (1916–1944) munkásmozgalmár
 Tóth József (1925–2014) orvos, urológus, a magyarországi gyermekurológiai ellátás megalapítója
 Tóth József (1927–1959) ötvenhatos szabadságharcos
 Tóth József (1929–2017) válogatott labdarúgó
 Tóth József (1931–1984) pedagógus
 Tóth József (1932–2022) sportrepülő
 Tóth József (1932–2019) agrárközgazdász
 Tóth József (1933–) kanadai magyar hidrogeológus, egyetemi tanár, az MTA külső tagja
 Tóth József (1937–2021) református lelkész, egyházi író 
 Tóth József (1940–2013) geográfus
 Tóth József (1940–) fotóművész, reklámfotós a Füles rejtvénylapnál
 Tóth József (1941–) labdarúgó
 Tóth József (1944–) zenész, a Hungária együttes dobosa
 Tóth József (1950–) politikus, Budapest XIII. kerületének polgármestere 1994 óta, országgyűlési képviselő 
 Tóth József (1951–2022) válogatott labdarúgó
 Tóth József (1955–) autóversenyző
 Tóth József (1955–) Jászai Mari-díjas színész
 Tóth József (1959–) labdarúgó (Bp. Honvéd)
 Tóth József (1962–) hajómodellező
 Tóth József (1971–) labdarúgó
 Tóth József fúvószenész (Besh o droM alapító)
 Tóth József a kémiai tud. doktora, a Miskolci Egyetem Alkalmazott Kémiai Kutatóintézetének tud. tanácsadója, c. egyetemi tanár

hasonló nevűek
G. Tóth József (1893 – 1961) politikus, országgyűlési képviselő
S. Tóth József (1939 – ) színművész

Jegyzetek